Николай Иванович Балакин (9 февраля 1928 — 9 января 2003) — комбайнёр Усть-Лабинской машинно-тракторной станции Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (27.06.1952).

Биография 
Родился 9 февраля 1928 года в селе Клеймёновка Пензенского уезда Пензенской губернии (ныне — в  Пензенской области) в большой трудолюбивой крестьянской семье.

В 1933 году семья переехала в Кизлярский район Дагестанской АССР (в 1938—1944 годах — Кизлярский округ Орджоникидзевского края, ныне — Кизлярский район Республики Дагестан), где он окончил 7 классов школы и в 13-летнем возрасте начал трудовую деятельность. Вместе с отцом, механиком-самоучкой и младшим братом работал в машинно-тракторной станции (МТС) — зимой ремонтировал технику, а летом помогал убирать урожай хлебов в местных колхозах. Их семейный агрегат был всегда в числе передовых. Отец и его сыновья-подростки удостаивались почётных грамот, премий, благодарностей за свой добросовестный труд.

Однажды, в 1949 году, прочитав в газете об уборочной страде в Краснодарском крае, об успехах хлеборобов, решил попробовать свои силы на кубанской ниве. Вскоре устроился комбайнёром Усть-Лабинской МТС в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. За достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур был награждён орденом Ленина. В 1951 году намолотил комбайном «Сталинец-1» с убранной площади за 25 рабочих дней 8699 центнеров зерновых культур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году Балакину Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В середине 1950-х годов участвовал в освоении целинных и залежных земель. Затем до выхода на пенсию грудился в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Жил в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. Умер 9 января 2003 года. Похоронен на Новом кладбище в . Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (1996).

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (27.06.1952);
 Орден Ленина (27.06.1952).
 Орден Ленина(22.02.1951),
 Медаль «За трудовую доблесть»(21.08.1953),
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)

Память 
 На могиле Героя установлен надгробный памятник.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда Адыгеи
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)
Список Героев Социалистического Труда (Б)

Примечания

Литература 
 

Депутаты Краснодарского краевого совета
Персональные пенсионеры союзного значения
Комбайнёры